World Series of Snooker 2009 (Sportingbet.com World Series of Snooker 2009) är den andra upplagan av tävlingen, en serie snookerturneringar som spelas under 2009. De tillhör inte snookerns Main Tour och är inte rankinggrundande.

World Series of Snooker I: Killarney, Irland
Den första turneringen på touren spelades 16 - 17 maj 2009 i Gleneagle Hotel i Killarney på Irland. De professionella spelarna Shaun Murphy, Ken Doherty, John Higgins och Jimmy White mötte då fyra lokala förmågor. Murphy vann sin andra raka WSOS-tävling, efter att ha vunnit finalen av World Series of Snooker 2008/2009.

Resultat

World Series of Snooker II: Prag, Tjeckien

Resultat

Externa länkar

World Series of Snooker - Officiell webbplats

Snookersäsongen 2009/2010
2009